

Anno 
 424 o 424 a.C.

Codici 
 424 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Macquarie, vicino a Canberra, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia

Matematica 
 424 – numero